Municipio de Lake View puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lake View (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Lake View (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.